

Вудлейк — місто, штат Каліфорнія
 Вудлейк — переписна місцевість, штат Вірджинія